Рейс 771 может иметь следующие значения:
 Рейс 771 Afriqiyah Airways
 Рейс 771 Alitalia
 Рейс 771 Gulf Air